RH est un sigle, qui signifie :
 Riemann hypothesis, en anglais, soit « hypothèse de Riemann », la conjecture formulée en 1859 par le mathématicien Bernhard Riemann
 Ressources humaines
 

Rh est un symbole, qui signifie :
 Rhodium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,
 Facteur rhésus, en hématologie,

RH est un code, qui signifie :
 Haïti, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

Code